Gutenfeld ist ein Ortsname:
 Gutenfeld, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen, siehe Lugowoje (Kaliningrad, Gurjewsk), Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Gutenfeld, Stadt in Ostböhmen, siehe Dobruška, Bezirk Rychnov nad Kněžnou, Tschechien
 Gutenfeld, deutscher Name der slowenischen Gemeinde Dobrepolje